Dennis Rozrabiaka (ang. Dennis the Menace, 1986-1988) – amerykański serial animowany, traktujący o chłopcu, który próbuje być grzeczny, ale nigdy mu to nie wychodzi.

Obecnie serial można oglądać w Top Kids. Wcześniej serial emitowany był na kanałach Fox Kids / Jetix, TVN, Jetix Play, KidsCo, TV 6, TV4 oraz Puls 2.

Odcinki 
 Serial liczy 78. odcinków.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1986
Seriale telewizyjne zakończone w 1988

fr:Denis la malice (série télévisée)
it:Denny
fi:Ville Vallaton
sv:Dennis (seriefigur)